Ständeaufstände gab es an folgenden Orten:

 Ständeaufstand in Böhmen (1547)
 Ständeaufstand in Böhmen (1618)
 Aufstand von Franz II. Rákóczi (1703 bis 1711 im Königlichen Ungarn und Siebenbürgen)